Le père Noël est sans rancune est un court-métrage d'animation français destiné à la télévision de 29 minutes. Ce spécial-TV est une adaptation du livre illustré de Lionel Koechlin publié en 1996. Il a été diffusé à partir du  sur TF1.

Synopsis 
La veille de Noël cinq animaux sont mécontents car chaque année ils ne reçoivent pas de cadeau. Ils décident alors de saboter la tournée du père Noël en coupant l'électricité pour qu'il se perde.

Voix françaises 
 Tom Novembre : Père Noël
 Rose-Marie Fricoteaux : Fée des Sapins
 Laurence Badie :
 Angelica Chemla :
 Louise Koechlin :
 Jacques Ciron : Le tigre
 Patrice Dozier :
 Jean-Christophe Herbeth :
 Patrick Préjean :

Fiche technique 
 Maisons de Production : Marina Productions, TF1, 2d3D Animations
 Origine :  
 Auteur : Lionel Koechlin
 Réalisateur : Jean-Pierre Jacquet, Lionel Koechlin
 Scénario : François Gaschet
 Musiques : François Hadji-Lazaro
 Diffusion :  sur TF1
 Titres :   No Hard Feelings Santa Claus!
 2004 : édition DVD par Citel Vidéo

Article connexe 
 Liste de films de Noël

Téléfilm français des années 2000
Téléfilm diffusé en 2001
Téléfilm d'animation français
Téléfilm de Noël